Лас Еспуелас има више значења:

 Лас Еспуелас (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Еспуелас (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Еспуелас (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Еспуелас, Енрике Луна Валензуела (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Еспуелас (Зумпанго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику